Zkratka FAMU má více encyklopedických významů:

 Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, zkráceně FAMU – fakulta umělecké vysoké školy zaměřená na obory se vztahem k fotografii a filmu,
 FAMU (Florida) – Floridská zemědělská a mechanizační univerzita (Florida Agricultural and Mechanical University) se sídlem ve floridském hlavním městě Tallahassee.

Zkratky